Viby er navnet på flere lokaliteter i Danmark:

 Viby (Jylland) – en bydel i den sydlige del af Århus (i Viby og Ravnsbjerg Sogne).
 Viby (Østfyn) – en bebyggelse i Viby Sogn (Kerteminde Kommune)
 Viby (Sjælland) – en by i Syv Sogn i Roskilde Kommune
 Viby (Vestfyn) – en bebyggelse i Udby Sogn (Middelfart Kommune) 

Desuden er Viby et efternavn:

 Marguerite Viby – dansk skuespillerinde og sangerinde